Uno sceriffo per Weather Spring o La terra promessa (The New Frontier) – film statunitense del 1935 diretto da Carl Pierson
The New Frontier – album degli Highway 101
DC: La nuova frontiera (DC: The New Frontier) – fumetto pubblicato dalla DC Comics tra il 2003 ed il 2004

Pagine correlate
New Frontier